Sundellär ett svenskt efternamn, som är vanligt bland finlandssvenskar. Den 31 december 2020 var 2339 personer med detta namn folkbokförda i Sverige. Den 17 januari 2022 var 1249 personer med namnet folkbokförda i Finland. Av dessa var 140 bosatta utomlands.

Personer med efternamnet Sundell

 Alwar Sundell (1906–1990), finländsk frikyrkopastor och politiker
 August Sundell (1843–1924), finländsk fysiker
 Björn Sundell (född 1954), finländsk tidningsman och författare
 Britt-Louise Sundell (1928–2011), keramiker och formgivare
 Börje Sundell (1927–2007), finländsk kirurg
 Carl Sundell, flera personer 
 Carl Sundell (präst) (1857–1947), präst
 Carl Sundell (översättare) (1922–1998), översättare
 Dan Sundell (född 1956), bandyspelare
 Edward Sundell (1859–1929), svenskamerikansk författare
 Erik Mauritz Sundell (1819–1896), borgmästare och riksdagsman
 Fredric Sundell (1830–1906), skulptör
 Glenn Sundell (född 1972), trumslagare och grafisk formgivare
 Gunnar Sundell (1903–1990), tidningsman och författare
 Göran Sundell (1930–1995), bandyspelare
 Ingegärd Sundell (född 1939), journalist, författare och trubadur
 Jonas Sundell (1802–1867)), pianobyggare
 Leif Sundell (född 1958), fotbollsdomare
 Linus Sundell (1868–1937), finlandssvensk författare
 Martin Sundell (1879–1910), pionjär inom konsumentkooperationen
 Mats Sundell (född 1954), bandymålvakt
 Nils Sundell, flera personer
 Nils Sundell (friidrottare) (1894–1980), löpare
 Nils Sundell (jurist) (1892–1983), jurist och ämbetsman
 Ola Sundell (född 1952), politiker, moderat
 Olof Sundell (1895–1967), militär och företagsledare
 Richard Sundell  (1854–1931), skulptör och ornamentbildhuggare
 Rudolph Sundell (1866–1949), skulptör
 Stina Sundell  (1902–1993), pianist och pianopedagog
 Thure Sundell  (1864–1924), finländsk landskapsmålare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland